|-
| 206301 - || || 24 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206302 - || || 26 de març de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206303 - || 2003 HT || 21 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206304 - || || 24 d'abril de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206305 - || || 24 d'abril de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206306 - || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206307 - || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206308 - || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206309 - || || 28 d'abril de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206310 - || || 29 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206311 - || || 29 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206312 - || || 28 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206313 - || || 1 de maig de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206314 - || || 25 de maig de 2003 || Nogales || M. B. Schwartz, P. R. Holvorcem
|-
| 206315 - || || 25 de maig de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206316 - || || 21 de maig de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206317 - || || 30 de maig de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206318 - || || 23 de juny de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206319 - || || 25 de juny de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206320 - || 2003 NT || 1 de juliol de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 206321 - || || 8 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206322 - || || 3 de juliol de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206323 - || || 3 de juliol de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206324 - || 2003 ON || 17 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 206325 - || || 22 de juliol de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 206326 - || || 22 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 206327 - || || 22 de juliol de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 206328 - || || 22 de juliol de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 206329 - || || 24 de juliol de 2003 || Mallorca || Mallorca
|-
| 206330 - || || 23 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206331 - || || 26 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 206332 - || || 23 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206333 - || || 25 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206334 - || || 31 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 206335 - || || 30 de juliol de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206336 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206337 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206338 - || || 24 de juliol de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206339 - || || 1 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 206340 - || || 2 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 206341 - || || 2 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 206342 - || || 1 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206343 - || || 1 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 206344 - || || 2 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 206345 - || || 4 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206346 - || || 4 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206347 - || || 19 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 206348 - || || 21 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 206349 - || || 22 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 206350 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206351 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206352 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206353 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206354 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206355 - || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206356 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206357 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206358 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206359 - || || 23 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206360 - || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206361 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206362 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206363 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206364 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206365 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206366 - || || 25 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206367 - || || 25 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206368 - || || 23 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206369 - || || 25 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206370 - || || 25 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206371 - || || 25 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206372 - || || 26 d'agost de 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 206373 - || || 30 d'agost de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206374 - || || 31 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206375 - || || 31 d'agost de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 206376 - || || 30 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206377 - || || 23 d'agost de 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 206378 - || 2003 RB || 1 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206379 - || || 4 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206380 - || || 1 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206381 - || || 2 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206382 - || || 15 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206383 - || || 15 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206384 - || || 15 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 206385 - || || 15 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206386 - || || 13 de setembre de 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 206387 - || || 14 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206388 - || || 3 de setembre de 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 206389 - || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206390 - || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206391 - || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206392 - || || 18 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 206393 - || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 206394 - || || 17 de setembre de 2003 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 206395 - || || 18 de setembre de 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 206396 - || || 16 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206397 - || || 16 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206398 - || || 16 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 206399 - || || 18 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 206400 - || || 19 de setembre de 2003 || Palomar || NEAT
|-
|}

6